Iraklis (grekiska: Ηρακλής) kan avse:

GS Iraklis - multisportklubb i Thessaloniki, Grekland
Iraklis Thessaloniki FC - fotbollsklubb bildäd 2011 ur GS Iraklis i Thessaloniki, Grekland